Crida (Falles de València), acte en el qual la fallera major de València anuncia l'inici de les Falles
 Crida Demòcrata Cristiana, partit polític cristià democràtic neerlandès fundat el 1980 
 Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes, moviment catalanista que va sorgir com a reacció al Manifiesto de los 2.300 que qüestionava el procés de normalització del català
 Crida Nacional a Esquerra Republicana de Catalunya
 Crida Nacional per la República, moviment polític independentista català
 Crida a consultes, ordre que s'envia pel Ministre de Relacions Exteriors perquè es personi urgentment l'ambaixador o del cap de missió diplomàtica
 Crida de sistema, mecanisme utilitzat per una aplicació per sol·licitar un servei al sistema operatiu
 Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, candidatura de caràcter independentista i socialista 
 Plataforma Crida, organització de les Balears i Pitiüses que defensa l'educació pública de qualitat, laica i en català 
 Roques de la Crida, muntanya al municipi de la Llacuna, a la comarca de l'Anoia
 Crida per Sabadell, moviment assembleari sabadellenc.